Три крапки:
 Три крапки — знак пунктуації.
 «Три Крапки — приватна студія, що озвучує фільми та серіали українською мовою.